Селени́т — многозначный термин, может означать:
 Селенит — морфологическая разновидность минерала гипс.
 СНАР-15 «Селенит» — советская станция наземной артиллерийской разведки.
 Селениты — соли селенистой кислоты H2SeO3.
 Селениты — жители Луны в фантастике (раньше по-русски их изредка называли лунатиками).